Mela kan syfta på:

 Pomponius Mela – en romersk kartograf 
 Mela, Corse-du-Sud – en kommun i regionen Korsika, Frankrike